Ваља Глодулуј има више значења:

 Ваља Глодулуј (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ваља Глодулуј (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији